Don't Tell Me kan syfta på:

Don't Tell Me (Madonna-låt) – en låt framförd av den amerikanska popartisten Madonna från 2000
Don't Tell Me (Avril Lavigne-låt) – en låt framförd av den kanadensiska sångerskan Avril Lavigne från 2004